Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Donald Young che ha battuto in finale Bobby Reynolds 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Kristian Pless (primo turno)
 Bobby Reynolds (finale)
 Noam Okun (quarti di finale)
 Alex Kuznetsov (quarti di finale)

 Bruno Echagaray (quarti di finale)
 Rajeev Ram (secondo turno)
 Gō Soeda (secondo turno)
 Ryan Sweeting (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2007